Le Spectre de la rose est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Spectre de la rose, poème du recueil La Comédie de la mort (1838) de Théophile Gautier ;
 Le Spectre de la rose, mélodie du cycle Les Nuits d'été (1838) d'Hector Berlioz, inspiré du recueil de Théophile Gautier ;
 Le Spectre de la rose  (1911), ballet chorégraphié par Michel Fokine, sur un livret de Jean-Louis Vaudoyer d'après Gautier, et une musique de Carl Maria von Weber (Invitation à la danse) orchestrée par Berlioz ;
 Le Spectre de la rose  (1986), pamphlet de Jean Dutourd.